Resendense – abitanti di Nova Resende
Resendense – abitanti di Resende (Rio de Janeiro)